Гулинское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Белозерского района Вологодской области.
Центр — деревня Никоновская.

По оценке Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области население Гулинского сельского поселения на 1 января 2010 года составляло 718 человек, по итогам переписи 2010 года — 651 человек.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли Гулинский и Кукшевский сельсоветы.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3666-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Антушевское сельское поселение» и «Гулинское сельское поселение» в сельское поселение Антушевское с административным центром в селе Антушево.

География 
Сельское поселение располагалось на юго-востоке района. Граничило:
 на севере с Глушковским сельским поселением,
 на западе с Антушевским сельским поселением,
 на юге с Воскресенским сельским поселением Череповецкого района,
 на востоке с Алёшинским сельским поселением Кирилловского района.

На территории сельского поселения было множество озёр, крупнейшие из них Лозское, Азатское, Моткозеро, Ворбозомское, Люпинское.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Гулинского и Кукшевского сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входило 57 деревень.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Белозерского района Вологодской области
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году